Новак Ђоковић је трећи пут освојио титулу. У финалу је савладао Стефаноса Циципаса са 6:3, 6:4.

Победом на овом турниру, Ђоковић је освојио 33 турнир из АТП Мастерс 1000 серије и тако се изједначио са Рафаелом Надалом на врху.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Мадрида – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мадрида 2019.